Косицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Косицы — посёлок в Севском районе Брянской области.

Украина 
 Косицы — село в Ратновском районе Волынской области.